Тре́нчин () е словашки футболен клуб от град Тренчин, играещ в Шампионата на Словакия. Домакинските си срещи играе на стадион На Сиготи, с капацитет 4300 зрители. Хегемон в последните два шампионата – Двукратен шампион на страната.

Предишни имена

Срещи с български отбори 
„Тренчин“ се е срещал с български отбори в приятелски срещи.

„Лудогорец“ 
С „Лудогорец“ се е срещал в приятелски мач. Срещата се играе на 27 януари 2017 г. в турския курорт Белек и завършва 1 – 0 за „Лудогорец“.

Успехи

Национални 
 Чехословакия
 Чехословашка първа лига: (1925 – 93) (като „Йеднота Тренчин“)
  Вицешампион (1): 1962/63
  3-то място (1): 1967/68

Международни 
  Купа Митропа:
  Финалист (1): 1966 (като „Йеднота Тренчин“)

 Словакия
 Шампионат на Словакия:
  Шампион (2): 2014/15, 2015/16
  Вицешампион (1): 2013/14
  3-то място (1): 2012/13
 Купа на Словакия:
  Носител (3): 1978 (като „Йеднота Тренчин“), 2014 – 15, 2015 – 16
 Втора дивизия:
  Шампион (1): 2010 – 11
  Полуфинал (1): 1997, 2008/09, 2009/10

Участие в европейските клубни турнири

Известни играчи 
  Алдо Баез (2008 – 2014)
  Филип Голошко (2001)
  Милан Ивана (1998 – 2003)
  рантишек Кубик (2009 – 2011)
  Душан Куцяк (2001 – 2003)
  Чаба Хорват (2004 – 2009)
  Мартин Шкъртел (2001 – 2004)

Български футболисти 
 Божин Ласков: 1957 – Първа лига

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт
 Тренчин в worldfootball.net
 Тренчин в transfermarkt.com
 Тренчин във footballdatabase.eu
 Тренчин в soccerpunter.com
 Тренчин в soccerway.com
 Тренчин в soccer365.ru

Словашки футболни отбори
Тренчин
Тренчински край